Kozjak est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Kozjak, un village de l'Oblast Silistra ;
en Bosnie-Herzégovine 
Kozjak, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie 
Kozjak, une île située à proximité de Lošinj ;
Kozjac jezero, ou en français lac Kozjac, un lac du parc national des lacs de Plitvice ;
Kozjak, une montagne située au-dessus de Kaštela; 
Kozjak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bilje, comitat d'Osijek-Baranja;
Veliki Kozjak, une montagne haute de 799 dans le Zagora en Croatie ;
Prolaz Kozjak, un détroit entre Lošinj et Kozjak en Croatie ;
en Macédoine
Kozjak, une montagne situé entre la Serbie et la Macédoine, près de Koumanovo ; 
Lac Kozjak, un lac de Macédoine
en Serbie
Kozjak, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva;
Novi Kozjak, un village de Serbie située dans la municipalité d'Alibunar ;
en Slovénie
Kozjak, une montagne de Slovénie;
Kozjak, un village de la municipalité de Mislinja;
Paški Kozjak, un village de la municipalité de Velenje, en Slovénie ;
Kozjak nad Pesnico, un village de Slovénie situé dans la municipalité de Kungota ;
Kozjak pri Ceršaku, un village de Slovénie situé dans la municipalité de Šentilj ;